Список сенаторов США Конгресса США 105-го созыва, работавшего с 3 января 1997 года по 3 января 1999 года.

Примечания

См. также 
 Список сенаторов США
 Список сенаторов США в 1999—2001 годах
 Список сенаторов США в 1995—1997 годах

Ссылки 
 Хронологический список сенаторов